VMS puede referirse a:

 Las siglas de Virtual Memory System, un sistema de memoria virtual, una tarea del sistema operativo en la que se usa un espacio de intercambio (swap) para que los procesos crean que hay más memoria RAM que la disponible; o

 OpenVMS, o simplemente VMS sistema operativo de Hewlett-Packard, originalmente creado por Digital Equipment Corporation (DEC) para sus mini-computadoras VAX.

Siglas de informática